Bonedd Gwŷr y Gogledd (I discendenti degli uomini del Nord) è un breve trattato in medio gallese che sostiene di dare i pedigree dei venti sovrani di VI secolo del Hen Ogledd, regno di lingua brittonica che si estendeva nella Scozia meridionale e nell'Inghilterra settentrionale. Questo trattato, attestato in una serie di manoscritti (il più antico dei quali è il NLW, Peniarth MS 45, datato al XIII secolo). La maggior parte delle informazioni che fornisce sono spurie o dubbie. Sebbene alcune sue parti siano in accordo con le antiche Harleian genealogies, il testo si presenta come una sostanziale revisione che cerca di integrare i diversi rami di molti sovrani ed eroi importanti in altre tradizioni, come, ad esempio, il principe del Rheged Llywarch Hen.

Il testo si compone essenzialmente di due sezioni, ciascuna delle quali cerca di riportare le linee dei sovrani del VI secolo a un antenato comune. La prima sezione riguarda i discendenti di Coel Hen, comprendendo tra essi le casate di Rheged e Din Eidyn. La seconda prende Dyfnwal Hen come antenato, identificandolo come un nipote dell'imperatore romano Macsen Wledig. Spunta anche confusa genealogia di Áedán mac Gabráin sovrano del regno gaelico di Dalriada, nella quale egli è però presentato (come in altre fonti gallesi medievali) come padre e non figlio di Gabrán mac Domangairt.

Tra le due genealogie principali, il tratto comprende anche una triade gallese, con riferimento ai tre tipi di armi e armature che non hanno mai fallito in battaglia: le 300 spade dei discendenti di Cynfarch, i 300 scudi dei discendenti di Cynwyd e le 300 lance dei discendenti di Coel Hen. Il testo si conclude parlando della linea di parentela di Huallu, figlio di Tudfwlch Cor(n) eu (principe di Cornovaglia) e di Dywanw, figlia di Amlawd Wledic.

Coel Hen

Dyfnwal Hen di Alt Clut

Note

Bibliografia
Koch, John T. "Cynwydion." In Celtic Culture. A Historical Encyclopedia, ed. John T. Koch. 5 vols. Santa Barbara et al., 2006. pp. 541–2.
Bromwich, Rachel (ed.). Trioedd Ynys Prydein. The Triads of the Island of Britain. Cardiff: University of Wales Press, 1978; revised ed. 1991. pp. 238–9 (Appendix II)
Matthews, Keith (ed.). Bonedd Gwyr y Gogledd. 2000. Online edition (not peer-reviewed).
Jackson, Kenneth H. Language and History in Early Britain. Edinburgh University Press, 1953.
Bartrum, Peter C. Early Welsh genealogical tracts. Cardiff, 1966.
Rachel Bromwich and R. Brinley Jones (eds.), Astudiaethau ar yr Hengerdd. Cardiff, 1978.

Collegamenti esterni
The Descent of the Men of the North, Mary Jones.

Storia del Galles